Valley City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Valley City (Illinois)
Valley City (North Dakota)
West Valley City